St. Elmo oder St Elmo steht für:

 Erasmus von Antiochia (St. Elmo; 240–303), Bischof und Märtyrer
 St. Elmo (Alabama), Ort im Mobile County, Alabama, Vereinigte Staaten
 St. Elmo (Colorado), Geisterstadt in Colorado, Vereinigte Staaten
 Fort St Elmo, Festung auf Malta
 St Elmo Courts, Gebäude in Christchurch, Neuseeland

Siehe auch:
 St. Elmo Historic District
 St. Elmo’s Fire